Un bahut est une pièce de mobilier, à l'origine un gros coffre de bois destiné au transport, selon Eugène Viollet-le-Duc : . Le terme est devenu aussi utilisé pour désigner un meuble de grandes dimensions, tel un buffet. 
 Un bahut est un ustensile de cuisine. 
 Un bahut, en architecture, est un mur bas servant d'appui à une grille, une colonnade ou une arcade. 
 Un terme populaire pour désigner collège ou lycée ; 
 exemple de cette acception : Le bahut va craquer, titre d'un film réalisé par Michel Nerval sorti en 1981. 
 Un terme populaire utilisé pour désigner un camion ou un taxi.

Notes et références

Voir aussi 
Bahutage

Liens externes 
 wikt:bahut : entrée « bahut » du Wiktionnaire